Werner von Steußlingen ist der Name folgender Personen:

 Werner von Steußlingen (Magdeburg) († 1078), Erzbischof von Magdeburg
 Werner von Steußlingen (Münster) († 1151), Bischof von Münster